Larson steht für:
 Larson (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Larson-Nomogramm, zweidimensionales Diagramm der Binomialverteilung
 Larson-Miller-Beziehung

Larson ist der Name folgender

Orte:
 Larson (North Dakota), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten

geografischer Objekte:
 Larson Crag, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Larson-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Larson-Nunatakker, Nunatakker im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Siehe auch:
 Larsen, Larssen
 Larsson